Натуральне число 1955
 1955 рік до нашої ери
 1955 рік нашої ери